Серпне́ва ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Серпнева вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Серпнева вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Серпнева вулиця — вулиця в місті Київ.
 Серпнева вулиця — вулиця в місті Суми.

Вулиці